Asylrecht steht für:
 allgemein das Recht, bei Bedrohung jemanden um Schutz und Aufenthalt zu bitten, siehe Asyl
als Rechtsmaterie:

 Asylrecht der EG, historisch, heute Teil des EU-Personenverkehrsrechts
 Asylrecht (Deutschland)
 Asylrecht (Österreich)
 Asylrecht (Schweiz)